Marienberg (Brandenburg) een deel van Schulzendorf in de gemeente Wriezen in de Duitse deelstaat Brandenburg
Marienberg (Burghausen), een plaats in de gemeente Burghausen in de Duitse deelstaat Beieren
Marienberg (Papoea-Nieuw-Guinea), een plaats in Papoea-Nieuw-Guinea
Marienberg (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Marienberg (Schechen), een plaats in de gemeente Schechen in de Duitse deelstaat Beieren
Marienberg (Übach-Palenberg), een plaats in de gemeente Übach-Palenberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

en
Mariënberg, een dorp in de gemeente Hardenberg in de Nederlandse provincie Overijssel
Bad Marienberg, een plaats en gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Mariánské Hory, een plaats in de Tsjechische gemeente Ostrava (Duitse naam: Marienberg)